Este artigo relaciona os portos de contêineres mais movimentados do mundo (portos com terminais de contêineres especializados no manuseio de mercadorias transportadas em contêineres intermodais), pelo número total de unidades equivalentes a vinte pés transportadas pelo porto. A tabela lista o volume em milhares de unidades equivalentes por ano. A grande maioria dos contêineres movidos por grandes navios de contêineres marítimos são de 20 pés (1 unidade equivalente) e 40 pés (2 unidades equivalentes) de contêineres de transporte padrão ISO, com unidades de 40 pés superando as unidades de 20 pés. De certa forma, o número real de contêineres movimentados está entre 55% -60% do número de unidades equivalentes contadas.

Veja também 

 Lista das maiores empresas de transporte de contêineres
 Lista dos maiores navios porta-contêineres

Referências 
Listas de portos

Comércio internacional